Панамериканские игры 1983 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 14—29 августа 1983 года в венесуэльской столице Каракасе. Это были первые Панамериканские игры, проводившиеся в Венесуэле.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 23 видах спорта.

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бокс
  Борьба
  Велоспорт
  Водное поло
  Волейбол
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика

  Настольный теннис
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Софтбол
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
  Хоккей на траве

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов:

  Американские Виргинские острова
  Антигуа и Барбуда
  Аргентина
  Багамы
  Барбадос
  Белиз
  Бермуды
  Боливия
  Бразилия
  Британские Виргинские острова
  Венесуэла
  Гаити

  Гайана
  Гватемала
  Гондурас
  Доминиканская республика
  Каймановы острова
  Канада
  Колумбия
  Коста-Рика
  Куба
  Мексика
  Нидерландские антильские острова
  Никарагуа

  Панама
  Парагвай
  Перу
  Пуэрто-Рико
  Сальвадор
  Суринам
  США
  Тринидад и Тобаго
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Медальный зачёт

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com